Чемпионат Исландии по футболу 1930 стал 19-м розыгрышем чемпионата страны. Чемпионский титул завоевал «Валюр» впервые в своей истории.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1930 год в Исландии
Футбол в Европе в 1930 году